Pian puede referirse a:
 Pian (enfermedad), una enfermedad infecciosa similar a la sífilis también conocida como guiñada, frambesia, yaws, etc.

Localidades italianas:
Pian Camuno
Pian di Scò 
Montegrosso Pian Latte

Localidades francesas:
Le Pian-Médoc
Le Pian-sur-Garonne

Otras localidades:
Pian, Uganda, condado del distrito de Moroto, en Uganda.

Personajes:
Giovanni da Pian del Carpine